Dreams steht für:

 Dreams (Computerspiel), PlayStation-4-exklusives Videospiel des britischen Entwicklerstudios Media Molecule.
 Dreams (Band), US-amerikanische Jazzrock-Band
 Dreams (Album), Album des deutschen Rappers Shindy (2016)
 Dreams, Album von The Allman Brothers Band (1999)
 Dreams, Album von Philip Bailey (1989)
 Dreams, Album von Neil Diamond (2010)
 Dreams (Lied), ein Song von Stevie Nicks auf dem Album Rumours von Fleetwood Mac (1977)
 Dreams, Episode 22 der achten Staffel von M*A*S*H (1980), siehe M*A*S*H (Fernsehserie)/Episodenliste
 Dreams (engl., für jap. 夢 Yume), siehe Akira Kurosawas Träume
 Dreams (engl., für schwed. Kvinnodröm), siehe Frauenträume
 Tatort: Dreams, Fernsehfilm aus der Krimireihe Tatort (2021)